São Miguel das Missões o São Miguel Arcanjo, località brasiliana dello Stato del Rio Grande do Sul, Bene protetto dall'UNESCO.
 São Miguel Arcanjo, un comune brasiliano dello Stato di San Paolo.